Adelmo Toffanetti – calciatore italiano
 Romeo Toffanetti – fumettista italiano
 Ubaldo Toffanetti – tenore italiano